Miejscowości w USA:
 Columbia City – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Whitley
 Columbia City – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Columbia